|-
| (40601) 1999 RQ151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40602) 1999 RO152||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40603) 1999 RD154||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40604) 1999 RO154||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40605) 1999 RA155||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40606) 1999 RR157||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40607) 1999 RH158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40608) 1999 RS159||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40609) 1999 RD160||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40610) 1999 RF160||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40611) 1999 RS160||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40612) 1999 RM162||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40613) 1999 RR162||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40614) 1999 RW162||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40615) 1999 RD163||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40616) 1999 RW163||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40617) 1999 RZ163||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40618) 1999 RG164||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40619) 1999 RQ165||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40620) 1999 RH168||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40621) 1999 RG169||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40622) 1999 RY169||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40623) 1999 RO170||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40624) 1999 RJ171||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40625) 1999 RJ172||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40626) 1999 RP172||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40627) 1999 RJ173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40628) 1999 RV173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40629) 1999 RX173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40630) 1999 RA174||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40631) 1999 RX174||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40632) 1999 RJ175||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40633) 1999 RR177||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40634) 1999 RH178||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40635) 1999 RV179||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40636) 1999 RW179||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40637) 1999 RP180||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40638) 1999 RS180||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40639) 1999 RW180||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40640) 1999 RQ181||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40641) 1999 RV181||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40642) 1999 RW181||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40643) 1999 RG182||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40644) 1999 RH183||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40645) 1999 RS183||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40646) 1999 RV184||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40647) 1999 RD185||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40648) 1999 RO185||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40649) 1999 RY186||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40650) 1999 RS187||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40651) 1999 RJ189||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40652) 1999 RP189||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40653) 1999 RS190||||10 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40654) 1999 RH191||||11 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40655) 1999 RM191||||15 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40656) 1999 RY191||||11 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40657) 1999 RE192||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40658) 1999 RD193||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40659) 1999 RK193||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40660) 1999 RH194||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40661) 1999 RS194||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40662) 1999 RD195||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40663) 1999 RR195||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40664) 1999 RF196||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40665) 1999 RE197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40666) 1999 RS197||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40667) 1999 RB200||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40668) 1999 RX200||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40669) 1999 RN201||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40670) 1999 RW201||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40671) 1999 RE202||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40672) 1999 RJ202||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40673) 1999 RL203||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40674) 1999 RX203||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40675) 1999 RU205||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40676) 1999 RN206||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40677) 1999 RP206||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40678) 1999 RY206||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40679) 1999 RO207||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40680) 1999 RY209||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40681) 1999 RL211||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40682) 1999 RM211||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40683) 1999 RB213||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 40684 Vanhoeck||||8 вересня 1999||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (40685) 1999 RL217||||3 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40686) 1999 RD220||||4 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40687) 1999 RS220||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40688) 1999 RL223||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40689) 1999 RG224||||7 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40690) 1999 RV225||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40691) 1999 RH227||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40692) 1999 RE228||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40693) 1999 RX229||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40694) 1999 RY230||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40695) 1999 RA231||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40696) 1999 RU231||||9 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40697) 1999 RZ231||||9 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40698) 1999 RT232||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40699) 1999 RB235||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40700) 1999 RF235||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

40600